Сезон 1971—1972 у Національній лізі А — 75-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Базель.

Підсумкова таблиця

Додатковий матч 

|}

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1972
Швейцарія
Швейцарія
1971 у швейцарському спорті
1972 у швейцарському спорті